Malagueña puede referirse a:
 Malagueña (baile), baile regional de las islas Canarias;
 Malagueña murciana, baile y música regionales de Murcia (España);
 Malagueña (flamenco), palo del flamenco tradicional de Málaga;
 Malagueña (canción), sexto movimiento de la Suite Andalucía (1933), compuesta por el compositor cubano Ernesto Lecuona (1895-1963);
 Malagueña, filme del cineasta español Ricardo Núñez (1904-1998);
 Malagueña salerosa, huapango mexicano.